Яблонна:

 Яблонна — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Легионовский повят, Мазовецкое воеводство.
 Яблонна — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Люблинский повят, Люблинское воеводство.